Mikułowscy herbu Drzewica – polski ród szlachecki
 Mikułowscy herbu Rawicz – polski ród szlachecki